Юрий Пилипенко:
 Пилипенко, Юрий Константинович (род. 1932) — советский и российский учёный-физик, лауреат Государственной премии СССР.
 Пилипенко, Юрий Сергеевич (род. 1963) — российский адвокат, Президент Федеральной палаты адвокатов РФ.